

Спрінг-Крік Тауншип — селище в окрузі Елк, штат Пенсільванія
 Спрінг-Крік Тауншип — селище в окрузі Воррен, штат Пенсильванія
 Спрінг-Крік — переписна місцевість, штат Невада
 Спрінг-Крік — переписна місцевість, штат Південна Дакота